Евпа́тор — прозвище некоторых царей в древности:
 
 Антиох V Евпатор — царь государства Селевкидов в 164—162 годах до н. э.
 Митридат VI Евпатор — царь Понтийского царства в 120—63 годах до н. э.
 Евпатор — царь Боспора в 154—174 годах.

См. также 
 Евпатория (значения)

Ссылки